Kahl může být:

 Kahl (řeka) – německá řeka
 Kahl am Main – německé město
 Jaderná elektrárna Kahl – německá jaderná elektrárna
 Kahl (dokumentární film) – německý dokumentární film z roku 1961

příjmení
 Josef Kahl (1841–1913) – rakouský a český podnikatel a politik německé národnosti
 Josef Kahl (lyžař) (1913–1942) – československý lyžař
 Milt Kahl (1909–1987) – americký animátor

Externí odkazy